Гейзенберг (також Гайзенберг, ) — німецьке прізвище.

 Август Гейзенберг — німецький історик і філолог, візантолог.
 Вернер Гейзенберг — німецький фізик-теоретик, один із творців квантової механіки, лауреат Нобелівської премії з фізики.

Див. також 
 13149 Гейзенберг — астероїд головного поясу.
Німецькі прізвища